

Маршфілд — місто, штат Мен
 Маршфілд — місто, штат Массачусетс
 Маршфілд — місто, штат Міссурі
 Маршфілд — місто, штат Вермонт
 Маршфілд — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Маршфілд — місто, штат Вісконсин
 Маршфілд — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Маршфілд — селище, штат Вермонт
 Маршфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс